Бе́рта — язык народа берта, населяющего приграничные регионы Эфиопии и Судана (провинции Бенишангул-Гумуз и Голубой Нил соответственно). Число носителей около 367 тыс. человек, из них 187 тыс. в Эфиопии (2007) и 180 тыс. в Судане (2006). Изолированный язык, возможно входящий в нило-сахарскую семью. Тональный язык.

Письменность 
Письменность берта базируется на латинском алфавите и включает следующие буквы: A a, B b, D d, Dq dq, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, Kq kq, L l, M m, N n, Ñ ñ, O o, Pq pq, Q q, R r, S s, Sq sq, Sh sh, T t, Tq tq, Th th, U u, W w, Y y, Z z. Высокий тон обозначается акутом над гласной (á, é, í, ó, ú), низкий тон на письме не обозначается.

Местоимения 
Местоимения языка Берта:

Праязык 
Праберта:

Литература 
 Torben Andersen. «Aspects of Berta phonology». Afrika und Übersee 76: pp. 41-80.
 Torben Andersen. «Absolutive and Nominative in Berta». ed. Nicolai & Rottland, Fifth Nilo-Saharan Linguistics Colloquium. Nice, 24-29 August 1992. Proceedings. (Nilo-Saharan 10). Köln: Rüdiger Köppe Verlag. 1995. pp. 36-49.
 M. Lionel Bender. «Berta Lexicon». In Bender (ed.), Topics in Nilo-Saharan Linguistics (Nilo-Saharan 3), pp. 271—304. Hamburg: Helmut Buske Verlag 1989.
 E. Cerulli. «Three Berta dialects in western Ethiopia», Africa, 1947.
 Susanne Neudorf & Andreas Neudorf: Bertha — English — Amharic Dictionary. Addis Ababa: Benishangul-Gumuz Language Development Project 2007.
 A. N. Tucker & M. A. Bryan. Linguistic Analyses: The Non-Bantu Languages of North-Eastern Africa. London: Oxford University Press 1966.
 A. Triulzi, A. A. Dafallah, and M. L. Bender. «Berta». In Bender (ed.), The Non-Semitic Languages of Ethiopia. East Lansing, Michigan: African Studies Center, Michigan State University 1976, pp. 513—532.

Примечания

Ссылки 
 «Map of the Berta language», LL-MAP website
 World Atlas of Language Structures information on Berta

Языки Судана
Языки Эфиопии
Вымирающие языки
Нило-сахарские языки
Изоляты Африки